Xiaogang est un prénom chinois.

Il est entre autres porté par :
 Feng Xiaogang, réalisateur chinois de films
 Yu Xiaogang, professeur chinois, connu pour être écologiste
 Zhang Xiaogang, un artiste contemporain chinois

Prénom chinois